Barrondo ist der Familienname der folgenden Personen:
 Bernardo Barrondo (* 1993), guatemaltekischer Leichtathlet
 Erick Barrondo (* 1991), guatemaltekischer Leichtathlet
 José Alejandro Barrondo (* 1996), guatemaltekischer Leichtathlet